Nicolas Mahut e Édouard Roger-Vasselin erano i detentori del titolo, ma Mahut non ha preso parte a questa edizione del torneo mentre Roger-Vasselin ha deciso di partecipare al concomitante torneo di Stoccolma.

In finale Kevin Krawietz e Andreas Mies hanno sconfitto Rajeev Ram e Joe Salisbury con il punteggio di 7-61, 6-3.

Teste di serie 

  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (campioni)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (finale)

 Oliver Marach /  Jürgen Melzer (primo turno)
 Sander Gillé /  Joran Vliegen (semifinale)

Riserve 

  Paolo Lorenzi /  Jannik Sinner (semifinale)

Wildcard 

  Ruben Bemelmans /  Kimmer Coppejans (primo turno)

 Arnaud Bovy /  Steve Darcis (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

European Open 2019